

Cinema
 Amy  – film del 1981 diretto da Vincent McEveety
 Amy  – film del 1998 diretto da Nadia Tass
 Amy  – film documentario del 2015 diretto da Asif Kapadia

Codici
 AMY  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ambatomainty (Madagascar)

Geografia
 Amy  – comune francese di 345 abitanti situato nel dipartimento dell'Oise della regione della Piccardia

Musica
 Amy  – traccia dell'album Honky Château di Elton John del 1972
 Amy - traccia dell'album ¡Dos! dei Green Day

Personaggi immaginari
 Amy  – personaggio del manga e anime Holly e Benji
 Amy  – personaggio della serie videoludica Soulcalibur di Namco
 Amy Rose  – personaggio della serie videoludica Sonic
 Amy Wong  – personaggio della serie animata Futurama di Matt Groening

Persone
 George Amy (1903-1986) – montatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Susie Amy (1981) – attrice britannica

Altro
 3375 Amy  – asteroide della fascia principale
 Amy  – forma inglese del nome proprio di persona italiano Amata
 Amy  – videogioco del 2012